Die BDO World Darts Championship 1988, offiziell 1988 Embassy World Darts Championship, war die elfte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum dritten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.

Turnierverlauf 
Der Australier Terry O'Dea profitierte davon, dass der Waliser Malcolm Davies nicht antrat, da er sich die Hand gebrochen hatte, und rückte in das Hauptfeld.

Turniersieger wurde der an Nummer Eins gesetzte Bob Anderson, der die gesamte Woche über auf hohem Niveau gespielt hatte. Im Finale besiegte er Titelverteidiger John Lowe in einem ausgeglichenen Spiel mit 4:6.

Debütanten 
Erstmals startete mit Bert Vlaardingerbroek ein Spieler aus den Niederlanden bei einer Weltmeisterschaft im Darts. Zudem war es die erste Weltmeisterschaft für den späteren Sieger des PDC World Matchplay Peter Evison und dem Schweden Magnus Caris, der es bislang auf zwölf Weltmeisterschaftsteilnahmen bringt.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 57.800. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish sicherte sich Alan Evans mit einer 164.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1988
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green